Нижче приведений медальний залік 29 Літніх Олімпійських ігор 2008, які проходили у період з 8 серпня по 24 серпня 2008 року у Пекіні. Загалом в іграх взяли участь 11 028 спортсменів із 204 країн, які розіграли медалі у 302 видах програми. Представники 86 країн виграли медалі різного ґатунку, а представники 54 країн виграли золоті медалі. Вперше олімпійськими чемпіонами стали представники Монголії та Панами. Представники Афганістану, Маврикія, Сербії (після розпаду Югославії і союзу з Чорногорією), Судану, Таджикистану, Того вперше в своїй історії отримали медалі Олімпійських ігор.

Україна посіла 11 місце, завоювавши 7 золотих, 5 срібних та 15 бронзових медалей. Загалом, доробок української збірної склав 27 медалей.

Медальний залік

Див. також 
 Призери Літніх Олімпійських ігор 2008 за хронологією

Посилання 

 Офіційний сайт Міжнародного Олімпійського Комітету 
 Медалі за країнами
 Офіційні звіти Олімпійських ігор

Літні Олімпійські ігри 2008
2008